Вто́рово — село в Камешковском районе Владимирской области России, административный центр Второвского сельского поселения.

География 
Село расположено в 30 км на северо-восток от Владимира и в 16 км на юго-запад от Камешково. Железнодорожная станция Второво на линии Владимир — Ковров.

История 
Второво — старинное русское село. В давние времена носило название Три прудка, после построения здесь церкви село стало называться Архангельским. В XVIII веке село получило нынешнее название. Ещё в XVII столетии Второво было старинной вотчиной окольничего Н. И. Акинфова. В 1689 году он построил каменную церковь с каменной шатровой колокольней. Престолов в церкви было три: в холодной во имя Архангела Михаила, в приделах тёплых в честь святого мученика Пантелеимона и Николая Чудотворца. Приход состоял из села Второва и деревни Ивашкова.
В конце XIX — начале XX века село входило в состав Лаптевской волости Владимирского уезда, с 1924 года — центр Второвской волости. В 1859 году в селе числилось 88 дворов, в 1905 году — 174 дворов, в 1926 году — 258 хозяйств.

В 1965 году с селом Второво были объединены посёлки Второвского опытного поля и станции Второво.

С 1929 года село являлось центром Второвского сельсовета Владимирского района, с 1940 года — в составе Камешковского района, с 2005 года — в составе муниципального образования Второвское.

Население

Достопримечательности 
В селе действующая Михаило-Архангельская церковь (1689).
Дореволюционная ж/д водокачка.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Камешковского района